Артабан II — царь Парфии, правил приблизительно в 128/127 — 124/123 годах до н. э. Из династии Аршакидов. Юстин утверждает, что Артабан II был дядей по отцу своего предшественника Фраата II. Таким образом, Артабан II должен быть сыном Приапата.

Биография 
Если Юстин прав и Артабан II действительно был сыном царя Приапата, то вступить на престол он должен был в довольно преклонном возрасте, ибо его отец умер около 176 года до н. э. Артабан II унаследовал от своего племянника Фраата II проблему со вторжением саков. Саки захватили на востоке ряд иранских областей и расселились там и, возможно, Артабан II платил им дань.

Между тем Вавилон, Селевкия и другие города Месопотамии выразили недовольство правлением наместника Гимера, назначенного туда ещё Фраатом II в 129 году до н. э. Помимо других преступлений его обвиняли ещё и в том, что он продал в рабство в Мидию многих вавилонян. Кроме этих внутренних проблем, Гимер вскоре столкнулся с новой силой на юге страны. Вскоре после 129 года до н. э. древний город Александрия-Антиохия вблизи Персидского залива был переоснован арабом Гиспаосином, сыном Сагдодонака, и назван Харакс Спасину. Гиспаосин быстро покорил близлежащую территорию, в результате чего было основано царство Харакена. Через короткое время после своего назначения наместником Вавилонии Гимер вступил в войну с этим царём, но потерпел поражение. К 127 году до н. э. Гиспаосин владел Вавилоном и, возможно, также Селевкией. Его единственные датированные монеты выпускались в 124—123 году до н. э., и к следующему году Гимер вновь контролировал Центральную Вавилонию и Селевкию с её монетным двором. Он отпраздновал свою победу выпуском монет с изображением Победы и легендой ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΣΑΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ («Великого царя Аршака победоносного»). Этим же временем датируется, вероятно, и принятие им титула «царь». Наряду с саками, которые владели большей частью Парфянской империи на востоке, Гимер теперь занимал наиболее важную территорию Парфянского царства на западе, и трудно сказать, в какой степени зависимости он находился по отношению к парфянскому царю. Из клинописных источников становится ясно, что Элимаида и Персида также отпали от парфян и эламиты совершали набеги на земли вблизи Тигра. На северо-западе парфян начал теснить армянский царь Артавазд I. Парфянское царство находилось в труднейшем положении.

Артабан во время войны с кочевниками, которых Юстин называет тохарами (возможно, это юэчжи из китайских источников), на которых он напал, был ранен в руку и скоро умер где-то в пределах Бактрии, о чём сообщают одновременно китайский и римский источники. По-видимому, это произошло в 124/123 году до н. э. Кочевники, опустошив парфянские земли, ушли назад в Среднюю Азию.

Примечания

Литература 
 Дибвойз Н. К. Политическая история Парфии

Ссылки 
 Artabanus I (c. 127—124 B.C.)

Арсакиды
Парфянские цари
Правители Азии II века до н. э.
Монархи, погибшие в бою